Stagni ist der Familienname folgender Personen:

 Claudio Stagni (* 1939), italienischer Geistlicher, emeritierter Bischof von Faenza-Modigliana
 Pellegrino Francesco Stagni (1859–1918), italienischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Erzbischof und Diplomat des Heiligen Stuhls